Off the Record kan syfta på:

 Off the Record (Sweet) – ett musikalbum från 1977 av Sweet
 Off the Record (Jesse McCartney) – ett musikalbum från 2005 av Jesse McCartney
 Off the Record (Karl Bartos) – ett musikalbum från 2013 av Karl Bartos
 Live & Off the Record – ett DVD-album av Shakira
 Off the Record (TV-program) – ett holländskt TV-program